

Persone 
 Helmut Hasse (1898-1979), matematico tedesco
 Johann Adolf Hasse (1699-1783), musicista tedesco
 Johann Gottfried Hasse (1759-1806) è stato un filosofo e teologo tedesco, esperto di lingue orientali
 Otto Eduard Hasse, spesso accreditato come O. E. Hasse (1903-1978), attore e doppiatore tedesco

Astronomia 
 7478 Hasse – asteroide della fascia principale

Matematica 
 Diagramma di Hasse – modo per rappresentare graficamente un insieme finito parzialmente ordinato. Prende il nome da Helmut Hasse.